Zawody w snowboardingu rozgrywane są na każdych zimowych igrzyskach olimpijskich począwszy od igrzysk w 1998 w Nagano. Wówczas odbyła się rywalizacja w dwóch konkurencjach: half-pipe i slalom gigant, zarówno kobiet jak i mężczyzn. Od igrzysk w 2002 w Salt Lake City slalom gigant zastąpiono slalomem gigantem równoległym. W kolejnych latach program snowboardu na igrzyskach poszerzano dodając do kalendarza zawody w snowcrossie (od 2006), slopestyle'u (od 2014) oraz big air (od 2018). Na igrzyskach w 2022 w Pekinie po raz pierwszy rozegrano zawody drużyn mieszanych w snowcrossie.

Kalendarium

Zawody

Klasyfikacja medalowa

Zobacz też 
 Medaliści igrzysk olimpijskich w snowboardzie
 Mistrzostwa świata w snowboardzie
 Puchar Świata w snowboardzie

!